Слобожанщина:

Топоним 
 Слобожанщина — историческая область на северо-востоке современной Украины.
 Слобожанщина — регион Харьковской области Украины.

Другое 
 Слобожанщина — спецподразделение МВД Украины.
 Слобожанщина — фирменный пассажирский поезд «Укрзализницы» (железных дорог Украины).

См. также 
 Слобожан
 Слобожанское